Саба́нс-Яр (Сабансы Яр либо же Сабан сөяр) — бывшее татарское село, вошедшее в состав города Астрахани (Советский район).

География 
Село находится на правом берегу ерика Царёв в южной части Советского района города напротив бывшего села Семиковка, также вошедшего в городскую черту. Расстояние до центра города составляет около 6 километров по прямой и 8 километров по автодорогам.

Инфраструктура 
Застройка Сабанс-Яра представлена несколькими малоэтажными многоквартирными домами и частным сектором. В центральной части бывшего села расположен главный корпус Астраханского агротехнического колледжа.

Памятник: Колёсный трактор Универсал

Мечеть, кладбище

Транспорт 
​Остановка наземного транспорта «Сабанс-Яр».

Примечания

Ссылки 
  Сабанс-Яр на карте 2ГИС

Населённые пункты, вошедшие в состав Астрахани